Кантареро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гарсия Кантареро, Карлос (род. 1961) — испанский футбольный тренер.
 Морагас-Кантареро, Эльвира (1881—1935) — блаженная римско-католической церкви, монахиня ордена босых кармелиток, мученица.